Classe Vettor Pisani (incrociatore) 
 Classe Vettor Pisani (sommergibile)